Давид Лившиц:
 Лившиц, Давид Соломонович (более известен под фамилией Бертье; 1882—1950) — советский скрипач и дирижёр, педагог.
 Лившиц, Давид Яковлевич (1928—2016) — детский писатель, поэт и прозаик, журналист.